

Cinema 
L'esibizionista (1972), film di Steve Ihnat

Teatro 
L'esibizionista (1993), commedia teatrale di Lina Wertmüller